Десятиногие:
 Десятиногие () — надотряд современных головоногих моллюсков (Cephalopoda).
 Десятиногие ракообразные, или десятиногие раки () — отряд членистоногих из класса высших раков (Malacostraca).